Гранво́, Ґранво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Гранво на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гранво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара